Skulle kan yfta på:

 Skulle – bygdemål för en växt, se Pukvete#Bygdemål
 Höskulle – ett utrymme mellan en ladugårds inner- och yttertak